Thomas Arnold kan henvise til:
 Thomas Arnold (1795–1842) – britisk rektor og historiker
 Thomas Arnold (læge) (1742–1816) – britisk læge
 Thomas Arnold (skuespiller) (født 1971) – tysk skuespiller
 Thomas Arnold (bobslædefører) (født 1901, ukendt dødsår) – britisk bobslædefører
 Thomas Walker Arnold (1864–1930) – britisk orientalist